Aatz ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Aatz (* 1929; als Marianne Klein), deutsche Bildende Künstlerin
 Michel Aatz (1936–1995), französischer Komponist